Příjmení Büchner nosí více významných osobností:

 Franz Büchner (rozcestník) – více osob
 Georg Büchner (1813–1837) – německý spisovatel, lékař, vědec a revolucionář
 Ludwig Büchner (1824–1899) – německý fylozof

Externí odkazy